CODOG () — комбинированная дизель-газотурбинная корабельная энергетическая установка, в которой дизель и газовая турбина работают на один вал гребного винта, однако возможность их одновременной работы не предусмотрена.

В схемах CODOG как правило используется маломощный и высокоэкономичный дизель для экономического хода и турбина высокой мощности для максимального хода. Коробка передач позволяет работать на вал любому из двух двигателей, но не обоим одновременно. Благодаря этому, в отличие от системы CODAG, отсутствует необходимость в сложных и потенциально ненадёжных передаточных механизмах. Однако требуется более мощная по сравнению с системой CODAG турбина полного хода.

Необходимость комбинировать работу двух двигателей обусловлена более низкой топливной эффективностью турбины, особенно в режиме малой мощности.

Установки на кораблях 
  — Фрегаты типа «Бремен»
  — Фрегаты типа «Бранденбург»
  — Фрегаты типа «Анзак»
  — Фрегаты типа «Анзак»
  — 
  — Корветы типа «Нильс Юэль»
  — 
  — Корветы типа «Висбю»
  — Фрегаты типа «Шивалик»
  — Фрегаты типа «Гидра»
  — Фрегаты типа «Барбарос»
  — 
  — Сторожевые корабли проекта 11661
  — Эсминцы типа 052C

Морские энергетические установки